Сезуви́ум () — род растений из семейства Аизовые (Aizoaceae).

Описание 
Род включает полегающие, многолетние и суккулентные травы с простыми супротивными листьями. Цветки одиночные. Большинство видов можно произрастают на засоленной почве

Классификация 
Род Sesuvium традиционно включают в семейство аизовые, но некоторые авторы предлагают перенести его в семейство Molluginaceae или выделить в самостоятельное семейство Sesuviaceae. Содержит, по одним данным от 4 до 11 видов. В результате ревизии проведённой в 2017 году авторы Болей, Винтер, Кадерейт выделяют следующие виды:

 
 
 
 
 
 
 
 
  (syn.  и )

Распространение 
Представители рода встречаются в Африке и (5 видов) и Северной Америке и Южной Америке (9 видов).

Примечания

Ссылки 
  
  

Аизовые
Флора Северной Америки
Флора Южной Америки